Il doppio  del Karshi Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Sadik Kadir e Purav Raja erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Murad Inoyatov e Andrej Kumancov.

Gong Maoxin e Li Zhe hanno battuto in finale Divij Sharan e Vishnu Vardhan 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Sadik Kadir /  Purav Raja (primo turno)
 Denys Molčanov /  Artem Smyrnov (semifinali)

 Lee Hsin-han /  Yang Tsung-hua (quarti di finale) 
 Andis Juška /  Deniss Pavlovs (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Karshi Challenger 2010